Карл Готтард Ланґганс (1732—1808) — архітектор.
 Карл Фердинанд Ланґганс (1781—1869) — архітектор.
 Фрідріх Вільгельм Ланґганс (1832—1892) — німецький композитор, скрипаль, музикознавець.

Німецькі прізвища